Moulin de Villeneuve (Bar-sur-Seine), ancienne papeterie située à Bar-sur-Seine dans le département français de l'Aube.
 Moulin de Villeneuve (Saint-Arnoult-en-Yvelines), maison de Louis Aragon et Elsa Triolet , situé à Saint-Arnoult-en-Yvelines dans le département français des Yvelines.